Fichtengrund ist der Name von:

 Fichtengrund (Oranienburg), Siedlung in Friedrichsthal, einem Ortsteil von Oranienburg, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Bahnhof Fichtengrund, Bahnhof in Fichtengrund, Friedrichsthal, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Große Göhlenze und Fichtengrund, Naturschutzgebiet in Neuzelle, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Haus Fichtengrund, Templin